Административный округ или округ — единица административно-территориального деления в России.

В России ими являются административно-территориальные или территориальные единицы обычно (но не всегда) низового (районного) уровня в составе городов или низового уровня сельские территории в составе субъектов РФ. В большинстве таких городов в России им соответствуют городские районы (внутригородские районы). Не путать с муниципальными образованиями как единицами местного самоуправления (муниципального устройства) — городскими и муниципальными округами. В районах субъектов РФ им, как правило, соответствуют бывшие сельсоветы (на уровне современных сельских поселений, например, в Краснодарском крае и Брянской области). Помимо этого, в составе ряда субъектов РФ выделяются округа на уровне бывших районов и приравненных к ним городов (например, в Тверской области), а также межрайонные округа как административно-территориальные единицы с особым статусом на месте бывших субъектов РФ — автономных округов (в Забайкальском, Камчатском и Пермском краях и Иркутской области). В ряде субъектов РФ округам соответствует городские округа на муниципальном уровне (например, в Ленинградской и Брянской областях).

Административные или территориальные округа в составе городов Российской Федерации 

На административные или территориальные округа делятся города:
 Москва — состоит из 12 административных округов;
 Адыгейск — состоит из 2 округов;
 Архангельск — состоит из 9 территориальных округов;
 Белгород — состоит из 2 округов;
 Грозный — состоит из территориальных округов внутри районов;
 Иркутск — состоит из 4 административных округов;
 Калуга — состоит из 3 округов;
 Комсомольск-на-Амуре — состоит из 2 округов;
 Краснодар — состоит из 4 внутригородских округов;
 Курск — состоит из 3 административных округов;
 Липецк — состоит из 4 округов;
 Мурманск — состоит из 3 административных округов (до 1995 г. они назывались районами);
 Назрань — состоит из 4 административных округов (до 2009 года они назывались муниципальными округами и их было 6);
 Новосибирск — включает 1 административный округ (объединяющий 3 района);
 Омск — состоит из 5 административных округов;
 Оренбург — 4 района объединены в 2 округа;
 Тюмень — состоит из 4 административных округов;
 Якутск — состоит из 8 административных округов.

Административные округа в составе субъектов Российской Федерации 

См. также Административные и территориальные округа по субъектам Российской Федерации

Административные округа выделяются также в составе других субъектов:
 Белгородская область — административно-территориальные единицы муниципальных образований низового уровня — муниципальные (межмуниципальные), административные и сельские округа;
 Брянская область — городские, поселковые и сельские административные округа в составе административных районов, а также 4 городских административных округа — города областного значения Брянск, Клинцы, Новозыбков, Сельцо;
 Краснодарский край — сельские, поселковые и станичные административные округа в составе административных районов и городов краевого подчинения;
 Московская область — город областного подчинения с административной территорией (на муниципальном уровне городской округ) Домодедово в своей сельской местности включает 7 административных округов, город областного подчинения (городской округ) Клин 8 территориальных округов;
 Мурманская область — ЗАТО Александровск делится на территориальные округа Гаджиево, Полярный, Снежногорск, в составе Ковдорского района выделяется Ёнский сельский территориальный округ;
 Тульская область — городской округ Тула делится на территориальные округа с подчинёнными сельскими населёнными пунктами Зареченский, Привокзальный, Пролетарский, Советский, Центральный;
 Ульяновская область — поселковые и сельские округа в составе административных районов.

См. также: Список субъектов Российской Федерации с сельскими административными округами.

В Ленинградской области выделяется административный округ, которому соответствует Сосновоборский городской округ, а в Псковской области — 2 административных округа — города Псков и Великие Луки. В качестве территориальных единиц в Адыгее выделяются республиканские городские округа (Майкопский и Адыгейский) как территории, состоящие из города республиканского значения и одного или нескольких иных сельских (городских) населённых пунктов.

В Тверской области на уровне районов и городов областного значения (ЗАТО) выделяются 20 округов, в том числе: 4 округа — города областного значения, 9 округов — городов окружного значения, 2 округа — закрытых административно-территориальных образования.

В Воронежской и Ростовской областях города областного значения (подчинения) официально называются городскими округами.

Административные округа на уровне районов и городов областного значения (ЗАТО) предусмотрены в законодательстве Нижегородской области (городские округа) и Красноярского края, но они к настоящему времени не организованы.

Округа как административно-территориальные единицы с особым статусом выделяются в 4 субъектах РФ:
 Забайкальский край — Агинский Бурятский округ;
 Иркутская область — Усть-Ордынский Бурятский округ;
 Камчатский край — Корякский округ;
 Пермский край — Коми-Пермяцкий округ.

В качестве территориальных исполнительных органов выделяются:
  в Свердловской области администрации управленческих округов Восточного, Горнозаводского, Западного, Северного, Южного;
 в Дагестане Центральный, Горный, Северный, Южный территориальные округа.

В Волгоградской области с 2001 по 2010 годы существовали региональные округа.

См. также 
 Округа субъектов Российской Федерации
 Сельский округ (Россия)
 Поселковый округ
 Городской округ (административный, Россия)
 Автономный округ (Россия)
 Городской округ (Россия)
 Муниципальный округ (Россия)
 Поселение (Россия)

Примечания

Литература 
 

Типы административно-территориальных единиц Российской Федерации